Nassau est un nom pouvant désigner :

Patronyme 

 Maison de Nassau, maison princière qui régna dans la Saint-Empire romain germanique et qui règne aujourd'hui sur les Pays-Bas et le Luxembourg.

Prénom 
 Nassau William Senior (1790-1864), économiste britannique

Toponyme

Duché de Nassau, duché de la Confédération allemande,
 Nassau, ville du land de Rhénanie-Palatinat
 Nassau, commune fusionnée (Verbandsgemeinde) de l'arrondissement de Rhin-Lahn
 Province de Nassau, ancienne province de l'État libre de Prusse
 Nassau-Usingen, ancien État du Saint-Empire romain germanique
 Province de Hesse-Nassau, ancienne province du Royaume de Prusse

Nassau, capitale des Bahamas

Baie Nassau, baie de l'île Navarino en Terre de feu

Nassau, ville dans le Minnesota ;
  ;
 Nassau Street, rue de Manhattan de New York ;
 Nassau Avenue, station de la ligne G du métro de New York ;
 BMT Nassau Street Line, ligne du métro de New York.
 Nassau (village, New York)
 Nassau (ville, New York)

Nassau, îlot corallien des Îles Cook

Baarle-Nassau, commune de la province de Brabant-Septentrional

Lune 
 Nassau, cratère d'impact de la face cachée de la Lune

Espace 
 (9240) Nassau, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 (12151) Oranje-Nassau, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Musique 
 ''Go to Nassau, album du groupe rock Grateful Dead

Militaire 
 Bataille de Nassau (1720), bataille de la guerre de la Quadruple-Alliance
 Bataille de Nassau (1776), attaque de la guerre d'indépendance des États-Unis
 Nassau, cuirassé de la marine impériale allemande
 HMBS Nassau (P-61), patrouilleur des Forces armées bahaméennes
 , régiments du Royaume de France
 , anciens forts de la Nouvelle-Néerlande

Ordres 
 Ordre d'Orange-Nassau, ordre honorifique civil et militaire des Pays-Bas
 Ordre d'Adolphe de Nassau, ordre dynastique du Luxembourg

Sports 
 Nassau Stakes, course hippique d'Angleterre
 Nassau Veterans Memorial Coliseum, salle omnisports américaine de Uniondale de Long Island

Autres 
 Accords de Nassau, concernant la fourniture d'armes entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1962
 Chapelle de Nassau, chapelle de la ville de Bruxelles
 
Homonymie de bateaux
Homonymie de toponyme